

Onomastica 
 Nicoletto – diminutivo di Nicola

Persone 

Italo Nicoletto – partigiano e politico italiano
Michele Nicoletto – calciatore argentino